Marcus Svensson kan syfta på flera personer, bland annat:

 Marcus Svensson (musiker), född 1973
 Marcus Svensson (sportskytt), född 1990

Se även 
 Markus Svensson, född 1984, svensk ishockeyspelare